Харки — многозначный термин. Может означать:

 Харки — военнослужащие из местных формирований алжирских мусульман, принимавшие участие в 1954—1962 годах во время Алжирской войны в сражениях на стороне Франции против сепаратистов.

Топоним 
 Харки — деревня в Витебской области Белоруссии
 Харки — деревня в Минской области Белоруссии.

Персоналии 
 Харки, Фархад Ибрагимович (род. 1991) — казахстанский тяжёлоатлет.